Co widzisz, jak zamkniesz oczy – polski film dokumentalny z 2006 w reżyserii Lidii Dudy.

Fabuła 
Film opowiada o śląskiej rodzinie. Narratorem jest nastoletni Tomek, który wraz ze swoimi starszymi braćmi – Krzysztofem, studentem reklamy i Wojciechem, uczniem szkoły policyjnej – filmuje uboższych mieszkańców okolicy. Tata Bogdan, były hutnik, przebywa na przedemerytalnym zasiłku, a matka Aniela pracuje jako sprzątaczka.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fragmenty filmu
 
 

Polskie filmy dokumentalne
Polskie filmy z 2006 roku